La refrigeración por aire hace referencia a:

 Motor refrigerado por aire
 Refrigeración por aire (computadoras)